Dong steht für:
 Dong (Volk), ethnische Minderheit in China
 Dong (Sprache), ihre gleichnamige Muttersprache
 Dong (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Dong (Verwaltungseinheit), kleine Verwaltungseinheit in Korea (/)
 Dong (Stamm), einer der sechs Stämme der Tibeter (vgl. Sinmo)
 Dong (Panzhihua), Stadtbezirk der Stadt Panzhihua in Sichuan
 Đồng, mehrere Währungen Vietnams
 Dong Fang Hong I, chinesischer Satellit
 Dong Energy, ein dänisches Energieunternehmen, siehe Ørsted (Unternehmen)
 Dong (Einheit), altes Gewichtsmaß

Siehe auch:
 Tong